Борек-Велькопольский:

 Борек-Велькопольский — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Гостыньский повят.
 Борек-Велькопольский — гмина (волость) в Польше, входит в Гостыньский повят, Великопольское воеводство.